Ирвынейвее́м — река на Дальнем Востоке России, протекает по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Левый приток Амгуэмы.

Длина — 106 км, площадь водосборного бассейна — 1590 км².

Истоки реки находятся на юго-западных склонах горы Конус (1700 м) на Экитыкском хребте Чукотского нагорья. До пересечения озера Эрвынайгытгын течёт преимущественно на юго-восток, далее до устья — на юг. Впадает в Амгуэму слева в 330 км от её устья.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 8 км: река без названия
 15 км: река без названия
 18 км: Весенний
 35 км: река без названия
 35 км: Недальняя
 41 км: Малый Ирвынейвеем
 47 км: Правая Щебёнка
 49 км: Пытвытковаам
 53 км: река без названия
 61 км: Эньмываам
 72 км: Левый Ирвынейвеем
 78 км: Правый Ирвынейвеем
 89 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 19030000112119000087885.

Примечания 

Притоки Амгуэмы
Реки Иультинского района